Клеоме́д () — древнегреческое имя:
 Клеомед — древнегреческий астроном и философ-стоик; вероятно, жил в I веке н. э..
 Клеомед () — крупный ударный кратер на северном побережье Моря Кризисов видимой стороны Луны, назван в честь астронома Клеомеда.
 Клеомед (один из Тридцати тиранов) — один из Тридцати тиранов, правивших в Афинах после окончания Пелопоннесской войны, в период 404—403 гг. до н. э.; известен также как один из двух стратегов, командовавших в 415—416 гг. до н. э. нападением афинян на Милос (Мелос), описанным Фукидидом в Мелосском диалоге (в конце V книги «Истории Пелопоннесской войны»).
 Клеомед из Астипалеи () — победитель в кулачном бою на 72-й Олимпиаде (492 год до н. э.), убил во время поединка своего соперника, был лишён титула победителя, сошёл с ума и исчез при загадочных обстоятельствах. Согласно Павсанию (Описание Эллады, Элида II, IX, 3), дельфийский оракул назвал его последним из героев.

См. также 
 Клеомеда